W Polsce
 Jadowniki – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko 
 Jadowniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Jadowniki – gromada w powiecie brzeskim
 Jadowniki – gromada w powiecie żnińskim

 Zobacz też
 Jadowniki Bielskie
 Jadowniki Mokre
 Jadowniki Rycerskie